Cascine Lunghe ima više značenja:
 Cascine Lunghe, Alessandria
 Cascine Lunghe, Cuneo